Гроппенштайн () — многозначный термин.

 Гроппенштайн — cредневековый замок в Австрии.
  — ущелье в Австрии.